Mongin ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Mongin (1843–1911), französischer Maler
 Edme Mongin (1668–1746), französischer römisch-katholischer Bischof, Kommendatarabt
 Marcel Mongin (1897–1972), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Mangin (Begriffsklärung)